Actus puede referirse a:
 Actus, unidad de longitud en la Antigua Roma equivalente a 120 pies romanos (pedes). 
 Actus, en la Antigua Roma, camino por donde sólo podía pasar un carro.
 Actus, término latino de acto, que en su sentido más amplio es todo lo que se hace o puede hacerse, como puede ser actus reus. 
 Actus purus, término empleado en la filosofía escolástica para expresar la perfección absoluta de Dios.
 Actus Tragicus, otro nombre de la cantata de Bach, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106.
 Lex loci actus, término latino que designa a la ley del lugar donde ocurrió el acto que da nacimiento a un derecho.